Саратога има више значења:
 Округ Саратога (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Саратога (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Саратога (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Саратога (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Саратога (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Саратога (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија